A Pohnpei labdarúgócsapat a Mikronéziai Szövetségi Államok négy államának egyike, Pohnpei legjobb futballistáiból áll. Ez a válogatott nem tagja a FIFA-nak, és csak nem hivatalos barátságos mérkőzéseket, valamint a Micronesia Games-t, egy mikronéziai belső versenyt játszik.

Nemzetek elleni mérleg 

A FIFA-hoz nem tartozó labdarúgó-válogatottak
Mikronézia sportélete